Границя
 Границя (Болгарія)
 Границя (Кросненський повіт)
 Границя (заповідне урочище)

Див. також 
 Межа (значення)